Rhopalosyrphus är ett släkte av tvåvingar. Rhopalosyrphus ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blomflugor
Rhopalosyrphus